Jorge Medina puede referirse a:
Jorge Medina Barra (1968-2022), activista afroboliviano, ex diputado nacional
Jorge Medina Estévez (1926-2021), religioso católico chileno (arzobispo).
Jorge Medina Vidal, 1930, poeta, ensayista uruguayo.
Jorge Medina Leal (1936-2018), músico, director coral, mexicano, nacido en Yucatán.
Jorge Horacio Medina, 1952, médico argentino.
Museo Jorge Medina Estévez, también conocido como Museo de la Cruz del Tercer Milenio, ubicado detrás del altar mayor de la Cruz del Tercer Milenio, en el cerro El Vigía de Coquimbo, Chile.